Зуди́лово — название населённых пунктов в России:

 Зудилово — посёлок в Заринском районе Алтайского края.
 Зудилово — село в Первомайском районе Алтайского края.
 Зудилово — деревня в Большеуковском районе Омской области, упразднена в 2008 г.